

Fumetto 
 DC Black Label – divisione editoriale della DC Comics

Musica 
 Black Label – traccia dell'album New American Gospel dei Lamb of God del 2000
 Black Label – EP delle Fiestar del 2015
 Black Label – EP degli Ocean Grove del 2015

Tecnologia 
 LG Black Label – serie di telefonia mobile creata da LG Electronics

Altro 
 Johnnie Walker Black Label – scotch whisky prodotto dalla Johnnie Walker